Arthroleptella är ett släkte av groddjur. Arthroleptella ingår i familjen Pyxicephalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stjärtlösa groddjur
Arthroleptella